Lialis este un gen de șopârle din familia Pygopodidae. 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Lialis